Alice Jaquet (1916-1990), artiste suisse ;
 Auguste Jaquet (1802-1845), homme poiltique suisse ;
 Bertrand Jaquet (né en 1949), hôtelier-restaurateur français ;
  :
 Chantal Jaquet (née en 1956), philosophe française ;
 Chantal Jacquet, animalière à l'Inserm ;
 Christophe Jaquet (né en 1976), footballeur suisse ;
 Corinne Jaquet (née en 1959), romancière suisse ;
 Edmond Jaquet (1891-1979), homme politique suisse ;
 Gérard Jaquet (1916-2013), homme politique français ;
 Gilles Jaquet (né en 1974), snowboardeur suisse ;
 Hermann Jaquet (1892-1959), homme politique suisse ;
 Jean Jaquet (1754-1839), sculpteur ornemaniste suisse ;
 Jean-Antoine Jaquet (né en 1770), homme politique français ;
 Jean-Michel Jaquet (né en 1950), artiste-peintre suisse ;
  :
 Joseph Jaquet (1822-1898), sculpteur belge ;
 Joseph Jaquet (1822-1900), politicien suisse ;
 Sabrina Jaquet (née en 1987), badiste suisse ;
 Stéphane Jaquet, joueur français de hockey.

Patronyme français